Ел Анакуал има више значења:

 Ел Анакуал (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анакуал (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику